Las siglas PSC-PSOE pueden referirse a diversos partidos políticos:

 Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC-PSOE): Federado con el PSOE con ámbito de actuación en Cataluña (España).
 Partido Socialista de Cantabria-PSOE (PSC-PSOE): Federación del PSOE en Cantabria (España).
 Partido Socialista de Canarias (PSOE Canarias): Delegación del PSOE en Canarias (España).